

Toponyme 
 Lièvremont, ancienne commune française du Doubs, aujourd'hui intégrée à Maisons-du-Bois-Lièvremont

Patronyme 
 Marc Lièvremont, joueur français de rugby à XV, international français ;
 Thomas Lièvremont, joueur français de rugby à XV, international français, frère du précédent ;
 Matthieu Lièvremont, joueur français de rugby à XV, international français, frère des précédents.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme